Yseult // est une variante graphique du prénom Iseult ou Isolde, que l'on retrouve dans :

Prénom ou Patronyme
 Tristan et Yseult, un film de Kevin Reynolds et sorti en 2006 ;
 Yseult, une chanteuse française née en 1994 ;
 Yseult Le Danois (1920-1985), une ichtyologue ;
 Sean Yseult, une musicienne américaine née en 1966 ;

Divers
 Lac Yseult, un lac de l'archipel des Kerguelen ;
 l'Yseult, un bateau, réplique du cotre-pilote malouin L'Alouette de 1891.
Yseult, personnage de la légende de Tristan et Yseult.

Prénom féminin